Ел Калабозо има више значења:

 Ел Калабозо (Канделарија), насеље у савезној држави Кампече у Мексику
 Ел Калабозо, Ла Хоја (Пенхамо), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Калабозо (Саламанка), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Калабозо (Петатлан), насеље у савезној држави Гереро у Мексику
 Ел Калабозо, Ранчо Барахас (Кукио), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Калабозо (Маскота), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Калабозо (Пивамо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Калабозо (Сан Дијего де Алехандрија), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Калабозо (Тонала), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Калабозо, Ранчо де Мехија (Туспан), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Калабозо (Запотланехо), насеље у савезној држави Халиско у Мексику
 Ел Калабозо (Акила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Калабозо (Арио), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Калабозо (Чиникуила), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Калабозо (Нокупетаро), насеље у савезној држави Мичоакан у Мексику
 Ел Калабозо (Сантијаго), насеље у савезној држави Нови Леон у Мексику
 Ел Калабозо (Алдама), насеље у савезној држави Тамаулипас у Мексику
 Ел Калабозо (Кариљо Пуерто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Калабозо (Хучике де Ферер), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Калабозо (Тампико Алто), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Калабозо, Ел Калабоз (Мескитал дел Оро), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику
 Ел Калабозо (Валпараисо), насеље у савезној држави Закатекас у Мексику